een oude Romeinse stad, zie Caudium (stad)
 een webserver, zie Caudium (webserver)